Animal Magnetism – album degli Scorpions del 1980
 Animal Magnetism – album di Merzbow del 2003